Dans la mythologie grecque, Diomède (en grec ancien ), fils de Tydée et de Déipyle, dit le Tydéide (), est roi d'Argos. Il est l'un des héros grecs de la guerre de Troie.

Mythe

Épigones 
Diomède est le fils de Tydée, roi d'Argolide, et de Déipyle, fille du roi Adraste. Alors qu'il est encore enfant, son père prend part à l'expédition des Sept contre Thèbes, dans laquelle il trouve la mort. Devenu adulte, Diomède rejoint les fils des autres participants pour venger son père : c'est l'expédition des Épigones, littéralement « les descendants ». Là où leurs pères ont échoué, ils réussissent à prendre Thèbes. Diomède fait ensuite la guerre en Étolie contre les enfants de son oncle Agrios, usurpateur du trône d'Œnée : c'est pendant cette absence qu'Agamemnon envahit son royaume, pour ne le lui rendre qu'en échange de sa participation à la guerre à Troie. Ce n'est pas Diomède qui ensuite succède à son grand-père sur le trône de Calydon, mais Andrémon, qui avait épousé une fille d'Œnée, Gorgé. Diomède succèdera à son père sur l'Argolide.

Guerre de Troie 

Il part avec les autres chefs grecs à Troie, emmenant avec lui 80 vaisseaux, avec un des équipages d'Argolide. C'est l'un des plus grands guerriers grecs, et également le plus jeune. On compte seize morts de sa main dans l’Iliade, ce qui le place en deuxième position derrière Achille ; son aristie se déroule au chant V. Curieusement, il n'a jamais d'échange avec Achille : il ne lui parle jamais ni au combat ni aux conseils, et lors des jeux funéraires en l'honneur de Patrocle, c'est son écuyer qui reçoit pour lui son prix des mains d'Achille. Seul entre tous, il est constamment protégé par Athéna.

Toujours victorieux, il pousse l'audace jusqu'à s'attaquer aux dieux : il blesse Arès et Aphrodite, et Apollon, poursuivi, doit lui rappeler que les hommes et les dieux sont deux races différentes. Dans l'épopée, c'est le guerrier absolu. Dans le chant V, on le compare, lors de son aristie, aux forces naturelles :

Diomède a l'habitude de combattre à pied, suivi par son second Sthénélos, qui se tient constamment derrière lui sur un char.

Lors des jeux funéraires de Patrocle, il prend part à la course de chars avec les chevaux de Tros qu'il a pris à Énée ; il concourt contre Eumélos, Ménélas, Antiloque et Mérion. Lors de la course, il talonne Eumélos quand Apollon, irrité contre lui, fait tomber son fouet ; Athéna intervient pour le lui rendre et pour briser le joug du char d'Eumélos. Ainsi Diomède remporte-t-il le prix : un trépied en bronze et une captive. Il se bat ensuite en duel contre Ajax le Grand pour les armes de Sarpédon, prince lycien tué par Patrocle. Il l'emporte quand les Achéens, craignant pour Ajax, mettent fin au combat. Diomède reçoit alors la moitié des armes de Sarpédon ainsi qu'un poignard de Thrace à clous d'argent.

Par la suite, Diomède assiste Ulysse lorsqu'il pénètre de nuit dans Troie pour dérober le Palladion, une effigie d'Athéna qui, selon le devin Hélénos, est indispensable aux Grecs pour faire tomber la ville.

Retour 

Pour se venger de la blessure qu'il lui a infligée, Aphrodite pousse sa femme à lui être infidèle pendant qu'il combat à Troie. Rentré chez lui, Diomède est attaqué et chassé par Cométès, fils de l'Épigone Sthénélos, amant en titre de sa femme, auquel Diomède avait confié le soin de veiller sur ses intérêts pendant son absence ; le héros doit se réfugier auprès d'un autel d'Héra pour sauver sa vie. Diomède quitte alors la Grèce pour fonder Argyrippa (ou Arpi) en Grande-Grèce. Là, il est tué à la chasse par le roi Daunos (ou l'un de ses fils). Athéna lui confère alors l'immortalité et transforme ses compagnons en hérons — Diomède donne ainsi son nom à l'espèce Calonectris diomedea, ou puffin de Scopoli.

Dans l’Énéide de Virgile 
Virgile rapporte comment Énée a rencontré Diomède bien des années après la fin de la guerre de Troie : au chant XI, les partisans de la reine Amata et Turnus apprennent que Diomède ne les aidera pas contre les Troyens, parce qu'il ne veut plus avoir à subir la colère de Vénus, qui a suscité une passion pour d'autres dans le cœur de la reine Ægialé : devenu roi par son mariage, Diomède a quitté la Grèce dès son retour de Troie.

Culte 

Diomède fait l'objet d'un culte héroïque, en particulier dans la région de l'Adriatique. Il est par exemple honoré à Corcyre, Brindisi, chez les Peucètes en Illyrie, à Bénévent ou encore à Arpi. Les îles Tremiti, dans les Pouilles, étaient autrefois appelées « îles de Diomède » : Théophraste, dans son ouvrage Histoire des plantes, au Livre IV, le platane est plus fréquent autour de son sanctuaire que partout ailleurs en Italie. De nos jours, il existe des îles Diomède dans le détroit de Béring.

Arbre généalogique de Diomède

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 
  
 
 
 .

Articles connexes 
 Acmon (Pleuron)

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 

Roi d'Argos
Camp achéen dans la guerre de Troie
Guerre des Épigones
Geste d'Ulysse
Prétendant d'Hélène
Personnage cité dans la Divine Comédie (Enfer)
Personnage de l'Iliade
Éponyme d'un objet céleste